Vila Boa (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Vila Boa (Barcelos), plaats in de Portugese gemeente Barcelos
Vila Boa (Mirandela), plaats in de Portugese gemeente Mirandela
Vila Boa (Sabugal), plaats in de Portugese gemeente Sabugal